Сколодина, Сколодинка — річка в Білорусі у Мозирському й Петриковському районах Гомельської області. Права притока річки Прип'яті (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 47 км, похил річки 0,78 м/км , площа басейну водозбіру 275 км² , середньорічний стік 1,1 м³/с . Формується притоками та безіменними струмками.

Розташування 
Бере початок на південній околиці села Зелений Мох. Тече переважно на північний захід і на північно-східній стороні від села Шестовичі впадає у річку Прип'ять, праву притоку річки Дніпра.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Блакитна книга Білорусі: енциклопедія. / Редкол.: Н. А. Дісько, М. М. Курлович, Я. В. Малашевич та ін.; Худож. В. Г. Загародні. — Мн.: БелЕн, 1994. — 415 с. ISBN 5-85700-133-1 
 

Річки Білорусі
Річки Гомельської області